Фо́рман або Форме́н () — прізвище або топонім.

Прізвище 

 Дейв Формен (; 1946) — американський природоохоронець.
 Джордж Форман (; 1949) — американський боксер важковаговик, чемпіон Олімпіади 1968, чемпіон за версіями WBC (1973—1974), WBA (1973—1974, 1994) та IBF (1994—1995).
 Ерік Форман () — персонаж американського телесеріалу «Доктор Хаус» .
 Майкл Джеймс Форман (; 1957) — астронавт НАСА.
 Мілош Форман (; 1932) — чеський та американський кінорежисер і сценарист.
 Саймон Форман (; 1552—1611) — англійський астролог, травознавець та окультист Єлизаветинської епохи.
 Том Форман (; 1893—1926) — американський кіноактор, сценарист і продюсер початку 1920-х років.

Топонім 
 Форман () — місто, розташоване в окрузі Літтл-Рівер (штат Арканзас, США).